

Persone 
 Alberto Albertini – giornalista italiano
 Alberto Albertini – calciatore italiano
 Alfredo Albertini – medico italiano
 Arnaldo Albertini (anche Albertin) – vescovo di Patti italiano
 Bitto Albertini – regista italiano
 Carlo Albertini – dignitario del XV secolo alla corte di Gianfrancesco Gonzaga
 Cesare Albertini – patriota italiano
 Demetrio Albertini – calciatore italiano
 Edda Albertini – attrice italiana
 Ellen Albertini Dow pseudonimo di Elena Albertini – attrice e ballerina statunitense
 Fabio Albertini – diplomatico e patriota italiano 
 Francesco Albertini – antiquario e studioso di arte figurative italiano
 Gabriele Albertini – politico italiano ed ex sindaco di Milano
 Geronimo Albertini – vescovo e uomo di stato italiano
 Georges Albertini – politico francese
 Giampiero Albertini – attore e doppiatore italiano
 Gioacchino Albertini – musicista italiano
 Giorgio Albertini – pittore italiano
 Giovanna Albertini – cantante italiana del XVIII secolo
 Giovanni Battista Albertini – politico e diplomatico
 Giuseppe Albertini – giornalista italiano
 Giuseppe Albertini – politico italiano
 Ignazio Albertini – compositore italiano
 Ippolito Francesco Albertini – medico italiano
 Johannes Baptista von Albertini – religioso e botanico tedesco
 Liliana Albertini – politica italiana
 Luigi Albertini – giornalista e senatore italiano
 Niccolò Albertini – cardinale italiano
 Mario Albertini – filosofo e politico italiano
 Mario Albertini – nuotatore italiano
 Michele Albertini – cantante italiano del XVIII secolo
 Paul-René Albertini – produttore musicale francese
 William Reynolds James Albertini – giocatore di cricket inglese

Altro 
Albertini – cognome italiano
Albertini – antica e nobile famiglia toscana dell'XI secolo, un ramo della quale si trapiantò a Mantova nel XIV secolo; altro ramo si trapianto' nel napoletano nel XIII secolo, dal quale derivano gli attuali principi di Cimitile.
 Albertini von Ichtratzheim – famiglia appartenente alla nobiltà alsaziana